Кимистла има више значења:

 Кимистла (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кимистла, Ситлама (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кимистла (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику